

Населені пункти та їхні частини
 Жаб'я Воля — гміна в Ґродзиському повіті Мазовецького воєводства
 Жабя-Воля — село в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Жабя-Воля — село в гміні Ґлуськ Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Жабя-Воля — село в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Жабя-Воля — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Жабя-Воля — частина села Маринін у гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки